

Mitologia greca 
 Eolo – figlio di Ippote o di Poseidone, re dei venti
 Eolo – figlio di Poseidone e di Arne e gemello di Beoto
 Eolo – figlio di Elleno e progenitore degli Eoli
 Eolo – figlio di Xuto
 Eolo – guerriero dell'Eneide
 Eolo – padre di Miseno
 Eolo – tragedia di Euripide

Onomastica
Eolo – nome proprio di persona italiano maschile

Altro 
 Eolo – progetto per un motore ad aria compressa e di un'automobile
 Eolo – personaggio del film d'animazione della Disney Biancaneve e i sette nani
 Eolo – Internet service provider
 Eolo – vascello di linea della Marina della Repubblica di Venezia